Adam Jakub Szydłowski – starosta mielnicki
 Adam Szydłowski – inżynier
 Adam Szydłowski – żołnierz AK